Список видов, входящих в род Афрамомум (Aframomum)
Афрамомум  () — род травянистых растений семейства .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает не менее 55 видов, распространённых в Африке и на Мадагаскаре.

Aframomum albiflorum Lock,  (1984).
Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.  (1904).
Aframomum alpinum (Gagnep.) K.Schum. , (1904).
Aframomum amaniense  Loes.,  (1909).
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. , (1904).
Aframomum arundinaceum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.  218 (1904).
Aframomum atewae Lock & J.B.Hall,  1974).
Aframomum aulacocarpos Pellegr. ex Koechlin,  (1964).
Aframomum cereum (Hook.f.) K.Schum. , (1904).
Aframomum chrysanthum Lock,  (1978).
Aframomum citratum (C.Pereira) K.Schum. , (1904).
Aframomum colosseum K.Schum. , (1904).
Aframomum cordifolium Lock & J.B.Hall,  (1973 publ. 1974).
Aframomum corrorima (A.Braun) P.C.M.Jansen,  (1981).
Aframomum daniellii (Hook.f.) K.Schum. , (1904).
Aframomum elegans Lock,   (1980).
Aframomum elliottii (Baker) K.Schum. , (1904).
Aframomum exscapum (Sims) Hepper,  (1967).
Aframomum flavum Lock,  (1978).
Aframomum geocarpum Lock & J.B.Hall,  (1973 publ. 1974).
Aframomum giganteum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904).
Aframomum kayserianum (K.Schum.) K.Schum. , (1904).
Aframomum laurentii (De Wild. & T.Durand) K.Schum. , (1904).
Aframomum laxiflorum Loes. ex Lock, (1976).
Aframomum leptolepis (K.Schum.) K.Schum. , (1904).
Aframomum letestuanum Gagnep.,  (1908).
Aframomum limbatum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904).
Aframomum longiligulatum Koechlin,  (1965).
Aframomum longipetiolatum Koechlin, (1964).
Aframomum longiscapum (Hook.f.) K.Schum. , (1904).
Aframomum luteoalbum (K.Schum.) K.Schum. , (1904).
Aframomum makandensis Dhetchuvi, (1995).
Aframomum mala (K.Schum. ex Engl.) K.Schum. , (1904).
Aframomum mannii (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904)
Aframomum melegueta K.Schum. ,  (1904). - Maniguette
Aframomum mildbraedii Loes. , (1907-1908 publ. 1910).
Aframomum orientale Lock, Kew Bull. 39: 837 (1984).
Aframomum pilosum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904).
Aframomum polyanthum (K.Schum.) K.Schum. , (1904).
Aframomum pruinosum Gagnep.,  (1908).
Aframomum pseudostipulare Loes. & Mildbr. ex Koechlin, (1964)
Aframomum rostratum K.Schum. , (1904).
Aframomum sceleratum A.Chev.,  (1914 publ. 1917).
Aframomum singulariflorum Dhetchuvi,  (1993).
Aframomum spiroligulatum Lock & A.D.Poulsen,  (1997).
Aframomum stanfieldii Hepper,  (1968).
Aframomum strobilaceum (Sm.) Hepper,  (1967).
Aframomum subsericeum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904).
Aframomum subsericeum subsp. glaucophyllum (K.Schum.) Lock, (1980).
Aframomum subsericeum subsp. subsericeum.
Aframomum sulcatum (Oliv. & D.Hanb. ex Baker) K.Schum., (1904).
Aframomum thonneri De Wild.,  (1911).
Aframomum uniflorum Lock & A.D.Poulsen, (1997).
Aframomum verrucosum Lock,  (1984).
Aframomum wuerthii Dhetchuvi & Eb.Fisch., (2006).
Aframomum zambesiacum (Baker) K.Schum. , (1904).
Aframomum zambesiacum subsp. puberulum Lock,(1978).
Aframomum zambesiacum subsp. zambesiacum.

Синонимы

Aframomum baumannii K.Schum. , (1904) = Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. , (1904).Aframomum biauriculatum K.Schum. , (1904) = Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.  (1904).
Aframomum candidum Gagnep.,(1906) = Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.  (1904).Aframomum chlamydanthum Loes. & Mildbr., (1929)  = *Aframomum zambesiacum (Baker) K.Schum. , (1904).
Aframomum crassilabium (K.Schum. ex Engl.) K.Schum. (1904) = Aframomum mala (K.Schum. ex Engl.) K.Schum. , (1904).Aframomum cuspidatum (Gagnep.) K.Schum. , (1904) = Aframomum exscapum (Sims) Hepper,  (1967).
Aframomum dalzielii Hutch. in J.Hutchinson & J.M.Dalziel,(1936) = Aframomum leptolepis (K.Schum.) K.Schum. , (1904).Aframomum erythrostachyum Gagnep.,(1904) = Aframomum strobilaceum (Sm.) Hepper,  (1967).
Aframomum giganteum var. puberulifolium Koechlin,  (1964) = Aframomum giganteum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904).Aframomum glaucophyllum (K.Schum.) K.Schum. , (1904) = 'Aframomum subsericeum subsp. glaucophyllum (K.Schum.) Lock, (1980).Aframomum grana-paradisi (L.) K.Schum., (1904) = Aframomum melegueta K.Schum. ,  (1904).
Aframomum hanburyi K.Schum., (1904) = Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. , (1904).Aframomum keniense R.E.Fr., (1924) = Aframomum zambesiacum (Baker) K.Schum. , (1904).
Aframomum korarima (C.Pereira) Engl. , (1908) = Aframomum corrorima (A.Braun) P.C.M.Jansen,  (1981).Aframomum latifolium K.Schum. , (1904) = Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.  (1904).
Aframomum leonense K.Schum. , (1904) = Aframomum exscapum (Sims) Hepper,  (1967).Aframomum lycobasis K.Schum.,  (1904) = Aframomum limbatum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. , (1904).
Aframomum macrospermum (Sm.) Burkill, (1930) = Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.  (1904).Aframomum masuianum (De Wild. & T.Durand) K.Schum. , (1904) = Aframomum cereum (Hook.f.) K.Schum. , (1904).
Aframomum meleguetella K.Schum. , (1904) = Aframomum melegueta K.Schum. ,  (1904).Aframomum oleraceum A.Chev., (1920) = Aframomum exscapum (Sims) Hepper,  (1967).
Aframomum sanguineum (K.Schum.) K.Schum., (1904) = 'Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. , (1904).
Aframomum sceptrum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum., (1904) = Aframomum cereum (Hook.f.) K.Schum. , (1904).Aframomum simiarum A.Chev., (1914 publ. 1917) = Aframomum strobilaceum (Sm.) Hepper,  (1967).
Aframomum stipulatum (Gagnep.) K.Schum.,  (1904) = Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum.  (1904).Aframomum tectorum K.Schum., (1904) = ?
Aframomum usambarense Lock, (1976) = Aframomum corrorima (A.Braun) P.C.M.Jansen,  (1981).Aframomum zimmermannii K.Schum. , (1904), provisional synonym  = Aframomum alpinum (Gagnep.) K.Schum. , (1904).

Примечания 

Афрамомум
Афрамомум